Schlechtendalia – czasopismo botaniczne i mykologiczne
 Schlechtendalia – rodzaj owadów
 Schlechtendalia – rodzaj roślin